Leterme est le patronyme de plusieurs personnes :

 Charles Joly-Leterme (1805-1885), architecte français

 Yves Leterme, homme politique belge né en 1960